Њуингтон има више значења:
 Њуингтон (Вирџинија)
 Њуингтон (Конектикат)
 Њуингтон (Џорџија)